A Serie A 1949–1950-es szezonja volt a bajnokság 48. szezonja. A bajnokságban 20 csapat vett részt, a bajnok a Juventus FC lett. Ez volt a klub 8. bajnoki címe.

Végeredmény

Bajnokcsapat 

 Giovanni Viola (37 mérkőzés)
 Alberto Bertuccelli (36)
 Sergio Manente (35)
 Giacomo Mari (38)
 Carlo Parola (35)
 Alberto Piccinini (32)
 Ermes Muccinelli (34)
 Rinaldo Martino (33)
 Giampiero Boniperti (35)
 John Hansen (37)
 Karl Aage Praest (37)
 Edző: Jesse Carver
Tartalékok:
 Pasquale Vivolo (10), Romolo Bizzotto (8), Pietro Rava (6), Ermanno Scaramuzzi (3), Amos Mariani (1), Filippo Cavalli (1).

Góllövőlista

Eredmények

Lásd még 

 Serie B 1949-50
 Serie C 1949-50

Serie A szezonok
Olasz 1
Olasz 1